

Astronomia 
 Magnitudine – misura della luminosità di un oggetto celeste
Magnitudine apparente
Magnitudine assoluta

Geologia 
 Magnitudo – misura dell'energia meccanica sprigionata da un evento sismico, come un terremoto
Magnitudo locale (Scala Richter)
Magnitudo momento
Magnitudo di volume
Magnitudo superficiale
Magnitudo di durata